BWA est un code qui peut signifier :
 Botswana, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
  ;
 .

BWA est un sigle qui peut signifier :
 Blue Wing Airlines, une compagnie aérienne du Suriname ;
Baptist World Alliance ou Alliance Baptiste Mondiale, organisation regroupant la majorité des églises baptistes dans le monde ;

Bwa peut faire référence à :
 Bwas, un peuple vivant à cheval sur la frontière du Burkina Faso et du Mali ;
 bwa, une langue bantoue ;
 bwa (Instrument), bâtons entrechoqués, similaires aux claves cubaines

Notes et références

Voir aussi 
 Toto bwa, le nom créole donné au pic de Guadeloupe

Code